Камон — семейный герб в Японии.
 Камон (Арьеж) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Камон (Сомма) — коммуна во Франции, департамент Сомма.